Gli indifferenti – romanzo di Alberto Moravia del 1929
Gli indifferenti – film del 1964 diretto da Francesco Maselli
Gli indifferenti – film del 2020 diretto da Leonardo Guerra Seràgnoli
Gli indifferenti – miniserie televisiva del 1988